Huisman, een middeleeuwse vrije boer of de moderne mannelijke tegenhanger van een huisvrouw
De Huisman, een Nederlandse stellingmolen aan de Zaanse Schans

Personen:
Alphonse Huisman - Van den Nest (1869-1937), Belgisch senator
Duncan Huisman (1971), Nederlands autocoureur
Dustin Huisman (1984), Nederlands voetballer
Ed Huisman (1944-2004), Nederlands politicus
Hellen Huisman (1937-2012), Nederlands actrice en stemactrice
Henny Huisman (1951), Nederlands presentator en zanger
Jan Huisman (1949), Nederlands politicus
Jef Depasse Huisman (1943), Nederlands beeldhouwer
Jopie Huisman (1922-2000), Nederlands kunstschilder en tekenaar
Josje Huisman (1986), Nederlands zangeres en danceres
Leendert Huisman (1918-1996), Nederlands civiel ingenieur
Lisanne Huisman (1987), Nederlands shorttrackster
Marcel Huisman (1981), Nederlands voetballer
Margriet Huisman (1983), Nederlands squashspeelster
Mariska Huisman (1983), Nederlands marathonschaaster en langebaanschaaster
Michel Huisman (1957), Nederlands kunstenaar
Michiel Huisman (1981), Nederlands acteur en muzikant
Patrick Huisman (1966), Nederlands autocoureur
Robin Huisman de Jong (1988), Nederlands voetballer
Saakje Huisman (1951-2001), Nederlands schrijfster
Sjoerd Huisman (1986-2013), Nederlands inline-skater en marathonschaaster
Stefan Huisman (burgemeester) (1959), Nederlands politicus
Stefan Huisman (voetballer) (1983), Nederlands voetballer
Wim Huisman (1923-1964), Nederlands dammer

Bedrijf:
 Royal Huisman, een Nederlandse jachtwerf gevestigd in Vollenhove
 Huisman Equipment, een bedrijf in Schiedam dat zware constructies bouwt ten behoeve van de offshore

Zie ook
Huysmans (doorverwijspagina)
Huismans (doorverwijspagina)
Philippe Huysman d'Annecroix (1777-1848), lid van het Belgisch Nationaal Congres